Steers ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Steers (1927–2011), kanadischer Diplomat
 Burr Steers (* 1965), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Schauspieler
 James Alfred Steers (1899–1987), britischer Geograph
 Larry Steers (1888–1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Lester Steers (1917–2003), US-amerikanischer Leichtathlet
 Newton Steers (1917–1993), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Steers (~1672–1750), englischer Ingenieur

Steers bezeichnet außerdem:

 Steers (Restaurantkette), südafrikanische Schnellrestaurantkette